Troisgros est le nom d'une société de restauration.

Patronyme 

 Claude Troisgros (né en 1956), homme d'affaires français
 Simone Troisgros (1904-1993), syndicaliste française